Тофик Мамедов
 Мамедов, Тофик Магомед оглы (род. 1935) — советский и азербайджанский историк.
 Мамедов, Тофик Садиг оглы (род. 1957) — советский и азербайджанский биолог.
 Мамедов, Тофиг Фаиг оглы (род. 1980) — азербайджанский дзюдоист-паралимпиец.
 Мамедов, Тофик Фарух оглы (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Мамедов, Тофик (род. 1958) — советский и азербайджанский футболист.